Octava bezeichnet

Titularbistum Octava (ital.: Ottava), ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.
Obtiv Octava, ein Notensatzprogramm